Această listă cuprinde concernele cele mai mari de pe glob, ierarhia pe listă făcându-se după criteriul valorii de desfacere a produselor concernului respectiv din anul 2005:

Concerne
Liste de companii
Grupuri de companii